Meldingsplicht infectieziekten, de meldingsplicht van menselijke infectieziekten
 Aangifteplicht (misdrijf), de verplichte aangifte van bepaalde misdrijven
 Aangifteplicht (dierziekte), de verplichte aangifte van dierziektes
 Mededelingsplicht (verzekering), de mededelingsplicht van informatie bij het afsluiten van verzekeringen
 Mededelingsplicht (koopovereenkomst), de mededelingsplicht voor de verkoper om de koper te informeren bij de verkoop van een woning
 Mededelingsplicht (cao), de mededelingsplicht van de woordelijke inhoud van de overeenkomst en de eventuele toelichting
 Meldplicht (sanctie), de meldplicht om zich bij politie of justitie te melden als juridische maatregel
 Meldplicht (sport), de meldplicht voor bestuurders en begeleiders van sportverenigingen bij vermoedens van seksuele intimidatie